Сатори:
 Сатори — понятие в медитативной практике дзэн.
 Сатори — существо из японского фольклора.
 Сатори — роман американского писателя Дона Уинслоу 2011 года.
 Сатори — финансово-промышленная московская строительная корпорация.
  — район в Версале, Франция.

Вымышленные персонажи 
 Нова Сатори — персонаж аниме «Роботек»
 Сатори Комэйдзи — персонаж серии игр «Touhou Project»

Примечания